IB kan syfta på:

 IB – en svensk hemlig underrättelseorganisation underställd Försvarsstaben på 1960- och 1970-talet
 IB – en indisk underrättelsetjänst Intelligence Bureau, se Indiens underrättelsetjänst
 IB – en stiftelse och en skolform, se International Baccalaureate Diploma Programme
 IB – en militär organisationsform, se Infanteribrigad
 IB – en tidigare svensk tidning, se Idrottsbladet
 Ib – ett danskt mansnamn och personer med namnet
 ib. – flera källhänvisningar från exakt samma ställe förekommer två eller flera gånger direkt efter varandra, se ibidem

Se även
 Ib-am – flera platser